De walvissen en evenhoevigen (Cetartiodactyla) zijn een clade binnen de zoogdieren (Mammalia). De clade bevat twee morfologisch sterk verschillende ordes, de walvisachtigen (Cetacea) en de evenhoevigen (Artiodactyla). Genetisch onderzoek heeft echter uitgewezen dat deze groepen samen een monofyletische groep vormen. Van de evenhoevigen zijn de nijlpaarden nauwer verwant met de walvissen dan met alle andere evenhoevigen.

De clade Cetartiodactyla benadrukt dat de walvissen binnen de evenhoevigen geëvolueerd zijn. Bepaalde morfologische kenmerken van uitgestorven, primitieve walvissen, met name van de enkelbeenderen, ondersteunen de plaats van de walvissen binnen de evenhoevigen.

Indeling 
De traditionele indeling is als volgt samen te vatten:

Genetische gegevens geven echter de volgende verwantschappen:

Zoogdieren
Walvisachtigen